

Medagliere completo

Voci correlate 
 Medagliere dei Giochi della XXIX Olimpiade

Collegamenti esterni 
 

XIII Giochi paralimpici estivi